Zapach psiej sierści – powieść Wojciecha Żukrowskiego
 Zapach psiej sierści – film z 1982 roku